Спортсмены Гондураса принимали участие в 11 летних и одних зимних Олимпийских играх. Дебютировали на летних Олимпийских играх в Мехико. С тех пор участвовали во всех летних играх, кроме Игр в Мюнхене и в Москве. Участвовали в зимних Олимпийских играх в Альбервиле. Спортсмены Гондураса никогда не завоёвывали Олимпийских медалей.

В 2016 году олимпийская сборная Гондураса по футболу была близка к завоеванию медалей на Играх в Рио-де-Жанейро. В группе гондурасцы обыграли алжирцев (3:2), проиграли португальцам (1:2) и сыграли вничью с аргентинцами (1:1). В 1/4 финала со счётом 1:0 победили корейцев. Однако в полуфинале сборная Гондураса уступила хозяевам бразильцам 0:6, а в матче за третье место — Нигерии (2:3).

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Гондураса на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Гондурас на сайте Международного олимпийского комитета